Strela (en russe Стрела flèche) est un nom propre qui peut désigner :
 Strela, une famille de satellites de télécommunications militaires à défilement russe 
 Strela (grue), des bras télécommandes utilisés à l'extérieur de la Station spatiale internationale et de la station spatiale Mir
 Strela, un lanceur spatial russe
 9K32 Strela-2, un missile sol/air à très courte portée soviétique
 9K31 Strela-1, un système antiaérien à courte portée soviétique
 9K35 Strela-10, un système antiaérien à courte portée soviétique
 Strela, une marque de bière cap-verdienne
 Střela, une rivière de la République tchèque